Esistono più comuni francesi con questo nome

Herqueville – Eure
Herqueville – Manica